Tamagawa-Linie (jap. Tamagawa-sen) bezeichnet:
 eine Eisenbahnlinie in der Schreibweise  der Seibu Tetsudō; siehe Seibu Tamagawa-Linie
 eine Straßenbahnlinie in der Schreibweise  der Tōkyō Kyūkō Dentetsu; siehe Tōkyū Setagaya-Linie
 eine Eisenbahnlinie in der Schreibweise  der Tōkyū Dentetsu (ehemals. Tōkyō Kyūkō Dentetsu); siehe Tōkyū Tamagawa-Linie